Лусиано Дамиан Бальби (; ) — аргентинский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Его футбольная карьера началась в 2004 году, когда он перешёл в академию футбольного клуба «Ланус».

После пяти лет в молодёжном составе его пригласили в основной состав. 27 марта 2010 года он дебютировал в профессиональном футболе в матче против футбольного клуба «Тигре». За весь сезон сыграл всего лишь один матч.

В следующем сезон на его счету 25 матчей. Два сезона подряд был основным игроков. В 2013 году «Ланус» стал обладателем Южноамериканского кубка.

В 2014 году на правах аренды перешёл в эквадорский футбольный клуб «ЛДУ Кито» — сыграв за эту команду 10 матчей.

2 января 2015 году перешёл в качестве свободного агента в «Уракан». За новый клуб провёл два сезона, сыграв 57 матчей.

18 июля 2016 году подписал годичный контракт с испанским «Вальядолидом».

Достижения 
 «Ланус»
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2013

Примечания 

Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе
Игроки ФК «Эстремадура» (2007)
Игроки ФК «Интер» Турку
Игроки ФК «Панетоликос»
Игроки ФК «Темперлей»
Игроки ФК «Феррокарриль Оэсте»
Игроки ФК «Браун»